San Silvestre de Guzmán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Silvestre de Guzmán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 San Silvestre de Guzmán (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar